Берската, Негушка и Камбанийска епархия () е епархия на Вселенската патриаршия, управлявана от Църквата на Гърция, със седалище в македонския град Бер (Верия). Начело на епархията от 1994 година е митрополит Пантелеймон Калпакидис. Катедрална църква е „Свети Апостоли Петър и Павел“ от XVII век. Титлата на предстоятеля е „Митрополит на Бер и Негуш, ипертим и екзарх на Тесалия“ (Βερροίας και Ναούσης, υπέρτιμος και έξαρχος Θετταλίας).

Берска катедра

Камбанийска катедра 

Камбанийската епископия, подчинена на Солунската митрополия, е създадена в X век, с вероятен център, съдейки по името, Епископи. Първото сведение за нея е в Notitia Episcopatuum, приписвана на император Лъв VI Философ, от 907 година, когато епископията е спомената като шеста поред в Солунската митрополия. По-късно центърът на епархията е преместен в Капсохори и накрая в Кулакия. Чак до XVIII век няма сведения за епархията. За XVIII век основните източници са писмата на епископ Теофил Папафилис.

Към XIX век епархията има две архиерейски наместничества – в Кулакия и в Ниси. Към нея принадлежат 37 села и 10 чифлика в Солунското поле: Лембет, Харманкьой, Дудулари, Арапли, Даутбал, Ак бунар, Ново село, Градобор, Трите хана, Самли, Чалъково, Лапра, Махмудово, Колопанци, Долно Каваклиево, Горно Каваклиево, Ингилизово, Бугариево, Сарамурово, Топчиево, Дърмица, Ватилък, Затфоро, Кангалич, Кърджалиево, Мустафча, Чохалари, Илиджиево, Саръчево, Даутово, Ментешли, Зорбатово, Куфалово, Текелиево, Коняри, Юнчии и Кулакия.

През юни 1879 година епископията е закрита и присъединена към Солунската митрополия. През февруари 1883 година е възстановена. Запазена е кондика на епископията от 1913 година.

В 1924 година епископията е повишена в митрополия, а в 1930 година с преместването на митрополит Диодор в Сисанийската и Сятищка епархия е закрита.

Катедрата става титулярна епископия на Вселенската патриашия.

 Камбанийски епископи

 Титулярни камбанийски епископи

 Литература

Енорийски църкви и манастири

Бележки